Русла́н Никола́евич Фоми́н (; ) — украинский футболист, нападающий.

Карьера

Клубная 
Родился в селе Русская Лозовая, Дергачевского района. В 10 лет вместе с друзьями начал заниматься в футбольной секции. Первым тренером в детской футбольной школе был Игорь Петренчук. В футбольной школе начинал с позиции защитника и постепенно добрался до нападения. Воспитанник ДЮФК «Арсенал» из города Харьков.

В профессиональном футболе Фомин дебютировал в 16 лет. Первый гол Руслан забил в матче с ивано-франковским «Спартаком». Вскоре нападающего «Арсенала» пригласили выступать в юношескую сборною Украины. Его хотел видеть в составе донецкий «Металлург», но Руслан сделал выбор в пользу «Шахтёра», с которым подписал контракт на 5 лет.

В чемпионате Украины провёл 117 игр, забил 21 мяч. За «Шахтер» сыграл в 12 поединках, в которых провёл 2 гола. Свой первый гол за «Шахтер» в высшей лиге чемпионата Украины забил в ворота харьковского «Металлиста» 20 августа 2005, второй гол состоялся более, чем через 4 года: 12 декабря 2009 года в матче с мариупольским «Ильичевцем». Долгое время находился в аренде в харьковском «Металлисте», в составе которого отыграл 56 матчей в высшей лиге, забив 12 голов. В Кубке Украины — 8 игр, 5 голов (за «Шахтёр» — 5 игр, 3 гола). В еврокубках провёл 3 игры за «Шахтёр» и 5 за «Металлист».

21 июня 2014 года заключил двухлетний контракт с одесским «Черноморцем». За одесситов футболист выступал под 19-м номером. В июне 2015 года подписал контракт с казахстанским клубом «Атырау», который покинул по завершении сезона.

В феврале 2016 года стал игроком греческого клуба «Аполлон Смирнис», подписав контракт до конца сезона. В сентябре 2016 года заключил контракт с мариупольским «Ильичёвцем», заключив годичное соглашение с клубом. Вместе с командой стал победителем Первой лиги, что позволило мариупольцам вернутся в чемпионат Украины. В январе 2018 года отправился на сборы в Турцию вместе с донецким «Шахтёром». 2 февраля 2018 года заключил контракт с «горняками».

В июле 2018 года вновь стал игроком «Мариуполя». Покинул команду спустя два года, в июле 2020 года.

В августе 2020 года присоединился к новосозданному клубу «Металл», который в июне следующего года был переименован на «Металлист»..

В сборной 
За юношескую сборную Украины провёл 9 игр, забил 5 голов.

Достижения 
 Чемпион Украины (2): 2005/06, 2009/10
 Серебряный призёр чемпионата Украины: 2008/09
 Бронзовый призёр чемпионата Украины (2): 2006/07, 2007/08
 Победитель Первой лиги Украины: 2016/17
 Серебряный призёр Первой лиги Украины: 2004/05
 Серебряный призёр чемпионата Европы среди молодёжных сборных: 2006

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Мариуполь»

Футболисты Украины
Игроки сборной Украины по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Арсенал» Харьков
Игроки ФК «Шахтёр» Донецк
Игроки ФК «Шахтёр-2»
Игроки ФК «Металлист»
Игроки ФК «Заря» Луганск
Игроки ФК «Мариуполь»
Игроки ФК «Черноморец» Одесса
Игроки ФК «Габала»
Игроки ФК «Атырау»
Игроки ФК «Аполлон Смирнис»
Игроки ФК «Металлист» (2019)
Футбольные тренеры Украины